Верхнеднепровский — имя собственное.
 Верхнеднепровский — посёлок городского типа в Смоленской области, Россия.
 Верхнеднепровский городской совет — в составе Верхнеднепровского района Днепропетровской области, Украина.
 Верхнеднепровский район — в Днепропетровской области, Украина.
 Верхнеднепровский уезд — входил в Екатеринославскую губернию, Российская империя.

См. также 
 Верхнеднепровск